Арбанаши могу бити:

 Арбанаши (народ), старији назив за Албанце у српском језику
 Арбанаши (мањина) (Арбереши), етно-лингвистичка мањина Албанаца у јужној Италији који говоре арбанашким језиком (арберешким језиком)
 , село у општини Бечени, округ Бузау, Румунија

Види још 

 Арбанаси, вишезначна одредница